Il termine Wiener è la traduzione tedesca di Viennese, ma può riferirsi anche a:
 Norbert Wiener, matematico statunitense
 Processo di Wiener
 Indice di Shannon-Wiener
 Teorema di Wiener-Chinčin
 Filtro di Wiener
 Otto Wiener, fisico tedesco
 18182 Wiener, un asteroide della fascia principale
 Wiener Athletiksport Club, società di hockey su prato austriaca
 Wiener, insaccati parzialmente bolliti e affumicati tipici della Germania, dell'Austria e del Trentino-Alto Adige